schwach kompakt oder schwach-kompakt steht für:

 schwach kompakte Menge
 schwach-kompakter Operator
 schwach kompakte Kardinalzahl